L4 (мікроядро)
 Точки Лагранжа#L4